POCD steht für:

 Postoperative kognitive Dysfunktion
 Pediatric Obsessive Compulsive Disorder

POCD